Луис Ернандез има више значења:

 Луис Ернандез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Луис Ернандез (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Луис Ернандез (фудбалер)